D20 (hunebed), een hunebed in Drenthe.
 D20 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië.
 D20, een ECO-schaakcode voor aangenomen damegambiet.
 d20, een twintigzijdige dobbelsteen.
 d20 System, een systeem voor rollenspellen.
 D2O, ofwel zwaar water.

Zie ook:
 D-20 houwitser, een 152 mm houwitser uit de Sovjet-Unie.
 Arriflex D-20, een filmcamera.
 Lancia D20, een model van het automerk Lancia uit 1953.
 Roland D-20, een (goedkopere) versie van de Roland D-50 synthesizer.